Boscan peut faire référence à:
 Juan Boscán Almogáver (v.1485-1543) : poète catalan.
 J. C. Boscan (1979- ) : joueur de base-ball.

Homonymie de patronyme